Сен-Жан-ле-Лонгюйо́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Лонгюйон.

География 	
					
Сен-Жан-ле-Лонгюйон расположен в 65 км к северо-западу от Меца, в 100 км к северо-западу от Нанси и в 15 км к западу от Лонгюйона. Соседние коммуны: Виллер-ле-Рон на северо-востоке, Пти-Файи на юго-востоке, Флассиньи на северо-западе. Находится на границе с департаментом Мёз.

История 
 В окрестностях коммуны находятся следы периода Меровингов.
 В 1955 году Ам-деван-Марвиль был объединён с Сен-Жаном и объединённая коммуна стала называться Сен-Жан-ле-Лонгюйон.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 400 человек.

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Мартен, неф XII века, хоры XIII века, позже перестраивалась.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики								

Коммуны департамента Мёрт и Мозель